Platycorynus — род жуков семейства листоедов.

Распространение 
Африка и Азия.

Описание 
Мелкие и среднего размера жуки-листоеды с овальным или округлым телом. Надкрылья покрыты пигидиумом.

Классификация 
По данным из Каталога жуков Палеарктики 2010 года (Catalogue of Palearctic Coleoptera. Volume 6), выделяемые ранее подроды Corynodes, Corynoeides, Eudora, Neolycaria и другие рассматриваются в качестве синонимов рода Platycorynus. 
В состав рода включают следующие виды:

 Platycorynus abyssinicus (Jacoby, 1886)
 Platycorynus abyssinicus abyssinicus (Jacoby, 1886)
 Platycorynus abyssinicus niloticus Kuntzen, 1914
 Platycorynus aemulus (Lefèvre, 1889)
 Platycorynus aeneus Baly, 1864
 Platycorynus affinis (Chen, 1934)
 Platycorynus ahmadi (Abdullah & Qureshi, 1969)
 Platycorynus amethystinus (Marshall, 1865)
 Platycorynus andamanensis (Lefèvre, 1891)
 Platycorynus angularis Tan, 1982
 Platycorynus angulicollis (Jacoby, 1884)
 Platycorynus apicalis Kimoto & Gressitt, 1982
 Platycorynus approximans Baly, 1864
 Platycorynus arcuatefasciatus (Pic, 1938)
 Platycorynus argentipilus Tan, 1982
 Platycorynus asphodelus (Marshall, 1865)
 Platycorynus assamensis (Baly, 1879)
 Platycorynus aureipennis (Baly, 1867)
 Platycorynus azureus (Sahlberg, 1829)
 Platycorynus backoensis Medvedev & Rybakova, 1985
 Platycorynus bakeri (Weise, 1922)
 Platycorynus balyi (Jacoby, 1884)
 Platycorynus basalis (Jacoby, 1884)
 Platycorynus bellus (Chen, 1940)
 Platycorynus bengalensis (Duvivier, 1890)
 Platycorynus biseriatus Baly, 1864
 Platycorynus brevipennis (Jacoby, 1896)
 Platycorynus buonloicus Medvedev & Rybakova, 1985
 Platycorynus cavifrons (Jacoby, 1908)
 Platycorynus ceylonensis (Jacoby, 1908)
 Platycorynus chalybaeus (Marshall, 1865)
 Platycorynus chrysis (Olivier, 1808)
 Platycorynus chrysochoides Chen, 1940
 Platycorynus chapanus (Chen, 1934)
 Platycorynus circumductus (Marshall, 1865)
 Platycorynus coelestinus Baly, 1864
 Platycorynus coeruleatus (Baly, 1867)
 Platycorynus coeruleicollis (Pic, 1940)
 Platycorynus compressicornis (Fabricius, 1801)
 Platycorynus congener Baly, 1864
 Platycorynus costatus Baly, 1864
 Platycorynus costipennis (Chen, 1940)
 Platycorynus cribratellus (Fairmaire, 1885)
 Platycorynus cumingi Baly, 1864
 Platycorynus cupreoviridis Tan, 1992
 Platycorynus cupreatus (Baly, 1867)
 Platycorynus cupreus Baly, 1864
 Platycorynus cyanicollis (Olivier, 1791)
 Platycorynus davidi (Lefèvre, 1887)
 Platycorynus decemnotatus (Baly, 1860)
 Platycorynus dejeani Bertoloni, 1849
 Platycorynus deletus (Lefèvre, 1890)
 Platycorynus dentatus Tan, 1982
 Platycorynus descarpentriesi (Selman, 1970)
 Platycorynus discoidalis (Jacoby, 1898)
 Platycorynus dohrni Baly, 1864
 Platycorynus egenus (Lefèvre, 1887)
 Platycorynus egregrius (Lefèvre, 1885)
 Platycorynus elegantulus Baly, 1864
 Platycorynus fabricii Baly, 1864
 Platycorynus faroogi (Abdullah & Qureshi, 1969)
 Platycorynus fraternus Baly, 1864
 Platycorynus fulgurans (Marshall, 1865)
 Platycorynus fuscoaeneus Baly, 1864
 Platycorynus gibbosus (Chen, 1934)
 Platycorynus grahami Gressitt & Kimoto, 1961
 Platycorynus gratiosus Baly, 1864
 Platycorynus hijau Medvedev & Takizawa, 2011
 Platycorynus hirsutus (Jacoby, 1895)
 Platycorynus igneicollis (Hope, 1843)
 Platycorynus igneipennis (Baly, 1867)
 Platycorynus igneofasciatus (Baly, 1860)
 Platycorynus ignitus Baly, 1864
 Platycorynus impressicollis (Jacoby, 1908)
 Platycorynus indigaceus Chevrolat, 1841
 Platycorynus iridescens (Berlioz, 1917)
 Platycorynus janthinus (Marshall, 1865)
 Platycorynus japonicus (Jacoby, 1896)
 Platycorynus japonicus japonicus (Jacoby, 1896)
 Platycorynus japonicus umebayanashii Kimoto, 1974
 Platycorynus kivuensis (Burgeon, 1940)
 Platycorynus laeviusculus (Lefèvre, 1888)
 Platycorynus laosensis Kimoto & Gressitt, 1982
 Platycorynus lateralis (Hope, 1831)
 Platycorynus latus (Pic, 1934)
 Platycorynus lefevrei (Jacoby, 1895)
 Platycorynus limbatus (Baly, 1881)
 Platycorynus limbatus congoensis (Burgeon, 1940)
 Platycorynus limbatus limbatus (Baly, 1881)
 Platycorynus longicornis Baly, 1864
 Platycorynus lorquini (Baly, 1867)
 Platycorynus malachiticus (Marshall, 1865)
 Platycorynus marginalis (Weise, 1912)
 Platycorynus marginalis luluensis (Burgeon, 1940)
 Platycorynus marginalis marginalis (Weise, 1912)
 Platycorynus marshalli Baly, 1864
 Platycorynus mentaweiensis (Jacoby, 1896)
 Platycorynus micans (Chen, 1934)
 Platycorynus micheli (Lesne, 1900)
 Platycorynus modestus (Jacoby, 1908)
 Platycorynus monstrosus (Baly, 1867)
 Platycorynus mouhoti Baly, 1864
 Platycorynus multicostatus (Jacoby, 1895)
 Platycorynus mutabilis Baly, 1864
 Platycorynus nasiri (Abdullah & Qureshi, 1969)
 Platycorynus niger (Chen, 1940)
 Platycorynus niger niger (Chen, 1940)
 Platycorynus niger yunnanensis Tan, 1982
 Platycorynus nigripes (J. Thomson, 1858)
 Platycorynus nitidus (Fabricius, 1792)
 Platycorynus obesus (Jacoby, 1908)
 Platycorynus parryi Baly, 1864
 Platycorynus parvofossulatus (Kuntzen, 1913)
 Platycorynus parvulus Baly, 1864
 Platycorynus peregrinus (Herbst, 1783)
 Platycorynus perplexus Baly, 1864
 Platycorynus plebejus (Weise, 1889)
 Platycorynus pretiosus Baly, 1864
 Platycorynus propinquus (Baly, 1867)
 Platycorynus pubicollis Medvedev & Rybakova, 1985
 Platycorynus pulchellus (Baly, 1860)
 Platycorynus punctatissimus (Frölich, 1792)
 Platycorynus punctatus Tan, 1982
 Platycorynus purpureimicans Tan, 1982
 Platycorynus pyrophorus (Parry, 1843)
 Platycorynus pyrospilotus (Baly, 1860)
 Platycorynus raffrayi (Lefèvre, 1877)
 Platycorynus robustus Baly, 1864
 Platycorynus roseus Tan, 1982
 Platycorynus rufescens Medvedev & Takizawa, 2011
 Platycorynus rufipennis (Pic, 1934)
 Platycorynus rugipennis (Jacoby, 1895)
 Platycorynus rugosus Kimoto & Gressitt, 1982
 Platycorynus rutilans (Lefèvre, 1884)
 Platycorynus sauteri (Chûjô, 1938)
 Platycorynus schwaneri (Lefèvre, 1890)
 Platycorynus sheppardi Baly, 1864
 Platycorynus simplicicornis (Lefèvre, 1885)
 Platycorynus speciosus (Lefèvre, 1891)
 Platycorynus splendens Medvedev, 2015
 Platycorynus stevensi Baly, 1864
 Platycorynus suaveolus (Marshall, 1865)
 Platycorynus subcarinatus (Pic, 1927)
 Platycorynus subcostatus (Jacoby, 1894)
 Platycorynus sulcus Tan, 1982
 Platycorynus sumbawensis (Jacoby, 1895)
 Platycorynus superbus (Weise, 1922)
 Platycorynus tonkinensis (Lefèvre, 1893)
 Platycorynus travancorensis (Jacoby, 1908)
 Platycorynus tridentatus (Jacoby, 1908)
 Platycorynus trilobatus (Baly, 1867)
 Platycorynus tuberculatus Baly, 1864
 Platycorynus undatus (Olivier, 1791)
 Platycorynus unituberculatus (Jacoby, 1894)
 Platycorynus verschureni Selman, 1972
 Platycorynus victinus (Pic, 1940)
 Platycorynus viridanus (Baly, 1867)
 Platycorynus waterhousei Baly, 1864

Синонимы:
 Corynodes beauchenei Jacoby, 1889: синоним вида Platycorynus aemulus (Lefèvre, 1889)
 Corynodes dilaticollis Jacoby, 1892: синоним вида Platycorynus chalybaeus (Marshall, 1865)
 Corynodes fonkineus Lefèvre, 1893: синоним вида Platycorynus deletus (Lefèvre, 1890)
 Corynodes gibbifrons Lefèvre, 1885: синоним вида Platycorynus gratiosus Baly, 1864
 Corynodes paviei Lefèvre, 1890: синоним вида Platycorynus chalybaeus (Marshall, 1865)
 Platycorynus birmanicus (Jacoby, 1896): синоним вида Platycorynus chalybaeus (Marshall, 1865)
 Platycorynus florentini (Lefèvre, 1893): синоним вида Platycorynus speciosus (Lefèvre, 1891)

Виды, перемещённые в другие роды:
 Corynodes (?) fulvicollis Jacoby, 1889: перенесён в род Chalcolema

Примечания

Ссылки 
 Synopsis of the described Coleoptera of the World
 The African Eumolpinae site
Эумольпины
Роды жесткокрылых